Claudia Schmidt peut désigner :

 Claudia Schmidt (1963-), femme politique autrichienne ;
 Claudia Schmidt (1967-), actrice allemande.

Voir aussi 

 Claudia Schmid, juriste allemande ;
 Claudia Schmid (1960-), auteure allemande ;
 Claudia Schmied (1959-), femme politique autrichienne.